Абдулазизов — фамилия. Известные носители:
 Абдулазизов, Камиль Магомедович (1994) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Абдулазизова, Дильбар Сабитовна (1951—2019) — узбекская актриса театра и кино.